Cafius — род стафилинид из подсемейства Staphylininae.

Описание 
Первый сегмент задней лапки длиннее пятого. Последний сегмент челюстных щупиков постепенно суживается к вершине.

Систематика 
К роду относятся:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Staphylininae
Роды жесткокрылых